De 34e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 2003 op 18 en 19 januari gehouden op de ijsbaan Olympic Oval in Calgary.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 2003
Schaatsen in Canada
 2003
Sport in Calgary
Schaatsen